Neighborly Neighbors – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
Neighborly Neighbors – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company